Diva kan henvise til flere artikler:
 Diva – en feteret sangerinde eller skuespillerinde
 Diva (film) – en film fra 1981 instrueret af Jean-Jacques Beineix
 Diva (album) – Annie Lennox' debutalbum fra 1992
 Diva (rock) – Bornholmsk Rock band der vandt DM i Rock 1996
 Diva (sang) – vindersangen fra det internationale Melodi Grand Prix i 1998
 Diva Zappa – datter af musikeren Frank Zappa